Орне — топоним. Может означать:

 Орне (Ретимни) — деревня в Греции.
 Орне (Эн) — коммуна во Франции.